Taljoni ima više značenja:
 Taljoni (Kjeti)
 Taljoni (Peruđa)